Сезон 2005/06 стал для Баварии 41-м в Чемпионате Германии и 106-м подряд со дня основания клуба. Во второй сезон под руководством Феликса Магата клуб снова выиграл чемпионат и Кубок Германии. В Лиге чемпионов команду снова постигла неудача, клуб вылетел на стадии 1/8 финала от Милана.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:8.500.000

Зима 

Убытки:2.700.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:7.050.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Прибыль:0

Общие убытки:11.200.000

Общая прибыль:7.050.000

Разница: 4.150.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Бавария» стала обладателем кубка Германии, в кубок УЕФА квалифицировался финалист кубка — «Айнтрахт».

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

1/2 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки